La vexilología, término con el que se denomina el estudio de las banderas, posee un vocabulario propio característico.

Partes de la bandera 

 Al asta: la parte de la bandera más cercana al asta, es decir, a la parte sujeta de la bandera.
 Al batiente: la parte de la bandera más lejana al asta, es decir, la parte que ondea al aire.
 Asta: palo que sostiene la bandera.
 Batiente: La parte de la bandera más lejana al asta, es decir, la parte que ondea al aire.
 Borde inferior.
 Borde superior.
 Cantón: Parte superior de la bandera al asta.
 Carga: Elemento situado en el paño de la bandera.
 Dobladillo: Borde de la bandera sujeta al asta.
 Jareta: Borde de la bandera sujeta al asta.
 Paño: Se refiere a la tela en sí; también puede referirse al color de fondo.
 Pendiente: Es el borde libre de la bandera, el que ondea al aire.
 Vaina: Jareta de lona fina o lienzo duro que se cose al canto vertical de una bandera y sirve para que por dentro de ella pase el asta o la driza o cordel con que se iza.
 Vuelo: El vuelo se puede referir al borde superior de la bandera o a su longitud.

Formas de banderas

Partes del asta 

 Coronamiento: La parte superior del asta. En banderas civiles se utilizan formas muy variadas, como esferas, figuras de animales, cruces, remos, aros olímpicos, etc. En banderas militares es muy frecuente el uso de moharras.
 Guardamanos: Pieza que protege la mano del abanderado.
 Regatón: Casquillo que se pone en el extremo inferior.

Tipos de banderas 
Bandera nacional: Bandera que indica nacionalidad.
Pabellón nacional: Bandera que indica nacionalidad en los buques.
Bandera de proa: Bandera que indica nacionalidad a proa de los buques de guerra.
Bandera de combate: Bandera que se iza en los buques de guerra justo antes de entrar en combate.
Pabellón de conveniencia: Bandera que utilizan los buques civiles registrados en países que les resultan convenientes pero que no son el del armador. 
Estandarte: Bandera representativa de los jefes de Estado.
Guion: Bandera que arbola la persona que guía o lidera tropas.
Grímpola: Bandera representativa de un club náutico.
Banderas de señales: Banderas que se utilizan para indicar, señalizar o prevenir de manera visual a la población de alguna circunstancia.

Véase también 
 Código de Información de Banderas
 Federación Internacional de Asociaciones Vexilológicas
 Galería de banderas de Estados soberanos
 Galería de banderas de territorios dependientes
 Galería de banderas nacionales y territorios dependientes

Referencias 

Vexilología